hrabstwo Halifax (ang. Halifax County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Halifax (ang. Halifax County) w USA, w stanie Wirginia

Zobacz też 
 Halifax – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja